Эль-Куй () — посёлок в департаменте Эль-Куй провинции Рио-Негро (Аргентина), административный центр департамента.

История 
Первые записи о рождениях и смертях в местных реестрах, относящихся к этому населённому пункту, датированы 1906 годом.

В историю Аргентины посёлок Эль-Куй вошёл событиями 1909 года, когда сначала здесь произошло убийство иммигрантов с территории Османской империи, а затем полиция устроила пытки и казнь предполагаемых убийц.

Примечания 

Города провинции Рио-Негро